Soledade (Rio Grande do Sul), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
Soledade (microregio), microregio in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
Soledade (Paraíba), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
Soledade de Minas, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais